Włodzimierzów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
dans le powiat de Piotrków
 Włodzimierzów, un village de la gmina d'Aleksandrów
 Włodzimierzów, un village de la gmina de Sulejów